Blue Streak ist die Bezeichnung für:

 eine britische Mittelstreckenrakete, siehe Blue Streak
 eine US-amerikanische Filmkomödie, siehe Der Diamanten-Cop
 eine Achterbahn in Cedar Point, siehe Blue Streak (Cedar Point)
 eine stillgelegte Achterbahn im Conneaut Lake Park, siehe Blue Streak (Conneaut Lake Park)